Frank DiLeo ist der Name folgender Personen:
* Frank DiLeo (Basketballspieler), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Frank DiLeo (Musikmanager) (1947–2011), US-amerikanischer Musikmanager und Schauspieler